Ken Auletta (Brooklyn, 1942. április 23. –) amerikai újságíró. Édesapja amerikai olasz, édesanyja amerikai zsidó. A The New Yorker médiakritikusa. Felesége korábban Amanda Urban volt.

Jegyzetek

Források 
C-SPAN

1942-ben született személyek
Olasz származású amerikaiak
Amerikai írók
Élő személyek
New York-iak